Enotria – antica regione dell'Italia
 Enotria – traghetto italiano
Enotria – forma femminile del nome proprio di persona Enotrio
 Football Club Enotria 1908 – società calcistica italiana
 Rari Nantes Enotria – società pallanuotistica italiana